Culliford est un nom de famille d'origine britannique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1927–2002), acteur britannique ;
 Janine Culliford (1930–2016), coloriste belge de bande dessinée ;
 Pierre Culliford dit « Peyo » (1928–1992), auteur belge francophone de bande dessinée ;
 Robert Culliford (), pirate anglais ;
 Thierry Culliford (né en 1955), scénariste belge de bande dessinée.

Notes et références